Санкт-Мартин-ам-Тенненгебирге () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Санкт-Йохан-Понгау.  . Официальный код  —  50 419.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рудольф Ланнер (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 СДПА занимает 6 мест.
 АНП занимает 5 мест.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург